Wentscher ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Wentscher (1883–1964), deutsche Schauspielerin, Bildhauerin und Schriftstellerin
 Else Wentscher (1877–1946), deutsche Philosophin und Pädagogin
 Erich Wentscher (1892–1953), deutscher Genealoge und Schriftsteller 

 Max Wentscher (1862–1942), deutscher Philosoph
 Tina Haim-Wentscher (1887–1974), deutsch-australische Bildhauerin